Vadillo puede hacer referencia a:

Lugares

Zapotitlán de Vadillo, municipio del estado de Jalisco

Vadillo, municipio de la provincia de Soria (España).
Vadillo de la Sierra, municipio de la provincia de Ávila (España).
Vadillo de la Guareña, municipio de la provincia de Zamora (España).
Vadillo Castril, población del municipio de Cazorla (provincia de Jaén, España).
Vadillos, aldea perteneciente al municipio de San Román de Cameros, (La Rioja, España).
Puente de Vadillos, pedanía del municipio de Cañizares (provincia de Cuenca, España).
Glorieta del Marqués de Vadillo en la ciudad de Madrid.
Estación de metro de Marqués de Vadillo, en la ciudad de Madrid.

Personas
Juan de Vadillo (ca. 1495 – mediados del siglo XVI), militar español.
José Manuel Vadillo (1777 - 1858), político y escritor español.
Basilio Vadillo (1885 - 1935), educador, político, orador y diplomático mexicano.
Fernando Vadillo, deportista español.
José Arnáez Vadillo (1957 - ), profesor universitario español.
Álvaro Vadillo (1994 - ), futbolista español.
Marqués de Vadillo (1646 - 1729), corregidor de Madrid. 
Francisco Javier González de Castejón y Elío (1848 - 1919), político español.

Otros
Cabo Vadillo, programa de televisión español.